Сосновська

 Сосновська Александра — польська футболістка, захисниця
 Сосновська Тетяна Вікторівна — український працівник культури та радіожурналіст